EV3 peut faire référence à :

Automobiles 
 Mazda EV3, un concept car du constructeur japonais Mazda ;
 Morgan 3-Wheeler EV3, un modèle du constructeur britannique Morgan Motor.

Astronomie 
 (27677) 1981 EV3, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Cyclisme 
 EuroVelo 3, une véloroute européenne, dont le nom est souvent abrégé en EV3.

Robotique 
 Lego Mindstorms EV3, un jeu de construction et de robotique du jeu Lego.